Brunelleschi, családnév
Csillagászat
 Brunelleschi, a Merkúr egyik, Filippo Brunelleschi (1377–1446) olasz reneszánsz építészről elnevezett krátere
 6055 Brunelleschi (2158 T-3), egy 1977-ben a Man-övben felfedezett kisbolygó